Завтрак для чемпионов — многозначное понятие. Возможные значения:
 «Завтрак для чемпионов» — роман Курта Воннегута. Опубликован в 1973 году.
 «Завтрак для чемпионов» — полнометражный художественный фильм 1999 года.